Cluck ist der Familienname folgender Personen:

 Diane Cluck, US-amerikanische Musikerin
 Robert Cluck (* 1939), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Kluck
 Gluck (Begriffsklärung)